Вадим Гуляев:
 Гуляев, Вадим Владимирович (1941—1998) — советский ватерполист.
 Гуляев, Вадим Николаевич  (1890—1943) — художник.
 Гуляев, Вадим Николаевич (род. 1947) — артист балета.